O Nature's Way Sydney Tennis International de 2013 foi um torneio profissional de tênis jogado em quadras de piso duro. Foi a primeira edição do torneio, que fez parte do ATP Challenger Tour de 2013 e do ITF Women's Circuit de 2013. Ela ocorreu em Sydney, Austrália entre 25 de Fevereiro e 3 de Março de 2013.

Masculino

Simples

Finais

Duplas

Finais

Feminino

Simples

Finais

Duplas

Finais

Ligações Externas 
ITF Busca
Site oficial da ATP

2013
ATP Challenger Tour de 2013